Harris Farm ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Harris Farm (Maryland), ID-Nr. 94000799
 Harris Farm (Massachusetts), ID-Nr. 90000241

Harris Farm als sonstige Bedeutung:
 Harris Farm Markets